TSV Schwaben Augsburg (celým názvem: Turn- und Sportverein 1847 Schwaben Augsburg e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Augsburg. Založen byl v roce 1847 pod názvem Augsburger Freiwillige Feuerwehr. Fotbalový oddíl byl založen v roce 1907. Svůj současný název nese od roku 1941. Fotbalový oddíl od sezóny 2017/18 působí v Bayernlize Süd, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Ernst-Lehner-Stadionu s kapacitou 5 000 diváků. Klubové barvy jsou liliová a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl badmintonu, basketbalu, boxu, krasobruslení, faustballu, šermu, pozemního hokeje, lehké atletiky, tenisu, stolního tenisu, gymnastiky a zimních sportů.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1847 – Augsburger FF (Augsburger Freiwillige Feuerwehr)
 1863 – MTV Schwaben Augsburg (Männerturnverein Schwaben Augsburg)
 1924 – SSV Schwaben Augsburg (Sport- und Spielvereine Schwaben Augsburg)
 1941 – fúze s TV 1847 Augsburg ⇒ TSV Schwaben Augsburg (Turn- und Sportverein Schwaben Augsburg)
 1945 – zánik
 1946 – obnovena činnost pod názvem TSV Schwaben Augsburg (Turn- und Sportverein 1847 Schwaben Augsburg e. V.)
 1969 – fúze fotbalového oddílu s BC Augsburg ⇒ název nezměněn

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1935: Gauliga Bayern
 1935–1937: Bezirksklasse Schwaben
 1937–1939: Gauliga Bayern
 1939–1940: Bezirksklasse Schwaben
 1940–1942: Gauliga Bayern
 1942–1944: Gauliga Südbayern
 1945–1952: Fußball-Oberliga Süd
 1952–1954: II. Division Süd
 1954–1957: Fußball-Oberliga Süd
 1957–1958: II. Division Süd
 1958–1960: Amateurliga Bayern-Südbayern
 1960–1961: II. Division Süd
 1961–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1969: Fußball-Regionalliga Süd

 1969–1970: C-Klasse Augsburg
 1970–1971: B-Klasse Augsburg
 1971–1973: A-Klasse Augsburg Ost
 1973–1975: Bezirksliga Schwaben Süd
 1975–1981: Landesliga Bayern Süd
 1981–1984: Fußball-Bayernliga
 1984–1988: Landesliga Bayern Süd
 1988–1990: Fußball-Bayernliga
 1990–1991: Landesliga Bayern Süd
 1991–1992: Fußball-Bayernliga
 1992–1998: Landesliga Bayern Süd
 1998–2001: Fußball-Bayernliga
 2001–2002: Landesliga Bayern Süd
 2002–2003: Fußball-Bayernliga
 2003–2007: Landesliga Bayern Süd
 2007–2008: Bezirksoberliga Schwaben
 2008–2009: Bezirksliga Schwaben Süd
 2009–2012: Bezirksoberliga Schwaben
 2012–2016: Bezirksliga Schwaben Süd
 2016–2017: Landesliga Bayern Südwest
 2017– : Fußball-Bayernliga Süd

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1968/69: Fotbalový oddíl byl po fúzi s BC Augsburg obnoven v nejnižší oblastní soutěži – C-Klasse Augsburg (8. nejvyšší soutěž).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Sportovní kluby založené v roce 1847
Fotbalové kluby založené v roce 1907
TSV Schwaben